Artur Diefenbach (ur. 21 lipca 1917 w Łodzi, zm. 15 listopada 1967 w Warszawie) – polski inżynier budownictwa.

Życiorys 
W 1937 ukończył Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, w 1938 zamieszkał w Warszawie. Podczas II wojny światowej uczestnik powstania warszawskiego. Po zakończeniu wojny pracował w przedsiębiorstwie, rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, ukończył je w 1951 uzyskując stopień magistra inżyniera. Od 1950 był związany zawodowo z Warszawskim Biurem Projektów Budownictwa Przemysłowego i Specjalnego "Miastoprojekt", przewodniczył Komisji Projektowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budwnictwa (PZIiTB), członek Sekcji Geotechniki Komisji Projektowania. Artur Diedenbach był głównym autorem projektów stacji centralnej i innych budowli warszawskiego metra. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PZIiTB.

Bibliografia 
 Warszawski Kalendarz Ilustrowany Stolica 1968, Wydawnictwo Warszawskiego Tygodnika "Stolica" Warszawa 1967 s. 34.

Absolwenci Politechniki Warszawskiej
Ludzie urodzeni w Łodzi
Polscy inżynierowie budownictwa
Urodzeni w 1917
Zmarli w 1967